Gninga peut désigner :
Gninga, la commune du département de Koudougou au Burkina Faso ;
Gninga, la commune du département de Koupéla au Burkina Faso ;

Homonymie de localités